

Niemcy 
 Unterreit – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Unterreit – dzielnica Moosburg an der Isar
 Unterreit – dzielnica Vilshofen an der Donau

Zobacz też 
 Unterreith